Фридемакер (от  — миротворец):

 «Фридемакер» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, построенный в 1720 году, участник Северной войны.
 «Фридемакер» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, построенный в 1742 году, один из кораблей типа «Слава России».